A Gentleman's Gentleman – film del 1913 diretto da Bannister Merwin
 A Gentleman's Gentleman – film del 1939 diretto da Roy William Neill
 Un maggiordomo quasi perfetto (A Gentleman's Gentleman) – film del 1941 diretto da Clyde Geronimi